Kwakkel (plaats), een buurtschap in de gemeente Terneuzen
Kwakkel (brug) of Kwakel; een hoge loopbrug over water
Kwakkel (journalistiek), Belgisch-Nederlands synoniem voor canard
Kwakkelweer; onbestendig veranderlijk weer met temperaturen rond het vriespunt
Kwakkelwinter; een winter zonder aanhoudende kou maar met afwisselend vorst

Verouderde naam voor kwartel, een vogel